Оле́шко — українське прізвище. Відомі носії:

 Олешко Антон Антонович — білоруський письменник.
 Олешко Василь Іванович — український поет, прозаїк, журналіст, драматург, жертва сталінського терору.
 Олешко Валентина — українська художниця.
 Олешко Валентина Йосипівна — радянська розвідниця.
 Олешко Віталій Ігорович (1975—2018) — солдат резерву ЗСУ, учасник російсько-української війни.
 Олешко Ганна Анатоліївна — доктор економічних наук, професор.
 Олешко Ілля — бандурист, репресований.
 Олешко Оксана Євгенівна (народ. 1975) — співачка і фотомодель, екс-солістка групи Hi-Fi.
 Олешко Олександр Володимирович — російський актор театру і кіно, телеведучий, співак, Заслужений артист РФ.
 Олешко Олексій Миколайович — український футболіст, «Оболонь».
 Олешко Олексій Олександрович — український музикант, композитор, клавішник рок-гурту «ДМЦ».
 Олешко Сергій — український скульптор. Автор пам'ятників І. Трушу, В.  Івасюку, Й. Швейкові та ін.
 Олешко Тетяна Іванівна — депутат ВР УРСР 10-11-го скликань.

Примітки 

Українські прізвища